Orochi est un manga d'horreur de Kazuo Umezu ;
 Orochi est un film muet japonais de Buntarō Futagawa de 1925 ;
 Orochi est un film japonais de Norio Tsuruta de 2008 ;
 Orochi est un parcours de montagnes russes inversées du parc Expoland ;
 Yamata-no-Orochi est un monstre de la mythologie japonaise ;
 Warriors Orochi est un beat them all sur PC et consoles ;
 Saga Orochi est la première saga du jeu The King of Fighters créé par SNK.

Homonymie de titre